Este artigo enumera as tecnologias (não componentes!) envolvidas na fabricação de automóveis, agrupadas pelo sistema específico em que operam.

Transmissão 
 Câmbio manual
 Câmbio automático
 Câmbio semiautomático, também referido como câmbio sequencial
 Continuously variable transmission (CVT)
 Embreagem
 Dupla embreagem
 Conversor de torque
 Diferencial
 Diferencial auto-bloqueante
 Diferencial Ferguson
 Diferencial Torsen

Motor

Concepção 
 Motor a dois tempos
 Motor a quatro tempos (Ciclo de Otto)
 Motor Wankel
 Motor a explosão
 Veículo elétrico
 Automóvel híbrido elétrico
 Automóvel híbrido plug-in
 Quasiturbine

Configurações 

 Motor monocilíndrico
 Motor em linha
 Motor em V
 Motor boxer
 Motor em W
 Motor de pistões opostos
 Motor em H
 Motor em U
 Motor VR

Posições 
 Dianteiro
 Traseiro
 Central

Admissão

Motores Aspirados 
 Carburador
 Injecção electrónica

Motores Sobrealimentados
 Turbocompressor
 Supercompressor também chamado de compressor, supercharger ou blower

Sistema de travagem 
 Sistema de travagem antibloqueante (ABS)
 Sistema de distribuição da força de travagem (EBD ou EBV)
 Sistema de Assistência à Frenagem (BAS)
 Programa eletrônico de estabilidade (ESP ou ESC)

Suspensão 
 Barra estabilizadora
 Suspensão hidropneumática
 Suspensão MacPherson
 Suspensão multibraço ou multilink

Tração 
 Tração integral
 Tração traseira
 Tração dianteira

Direcção 
 Geometria de Ackermann
 Junta universal
 Direcção assistida

 
Tecnologias Automovel